Асоціація європейських виробників автомобілів, ACEA (, ) є основною лобістською і стандартизаційною групою автомобільної промисловості в Європейському Союзі.

Автовиробники 
Створена як лобістська організація європейських автовиробників:  
 BMW AG 
 DAF Trucks NV
 Daimler AG
 Fiat Chrysler Automobiles (Fiat S.p.A.)
 Ford of Europe GmbH
 General Motors Europe (Opel Automobile GmbH)
 Hyundai Motor Europe GmbH
 Iveco S.p.A.
 Jaguar Land Rover
 Groupe PSA
 Groupe Renault
 Toyota Motor Europe
 Volkswagen AG
 Volvo Car Corporation
 Volvo AB

Президентство 
Президентство чергується серед французьких, італійських і німецьких виробників автомобілів.

 Dieter Zetsche (Daimler): 2016 
 Carlos Ghosn (Renault): 2014 / 2015  
 Philippe Varin (PSA): 2014   
 Sergio Marchionne (Fiat) : 2012 
 Dieter Zetsche (Daimler): 2010 / 2011 
 Carlos Ghosn (Renault) 2009 
 Christian Streiff (PSA) 2008 
 Sergio Marchionne (Fiat) : 2006 / 2007
 Bernd Pischetsrieder (Volkswagen) : 2004 / 2005
 Louis Schweitzer (Renault): 2003
 Jean-Martin Folz (PSA): 2002
 Paolo Cantarella (Fiat / Ferrari): 2000 / 2001 
 Ferdinand Piech (Volkswagen): 1999 
 Bernd Pischetsrieder (BMW): 1998
 Louis Schweitzer (Renault): 1997
 Jacques Calvet (PSA): 1996 
 Giorgio Garuzzo (Fiat): 1994 / 1995 
 Helmut Werner (Daimler): 1993 
 Eberhard von Kuenheim (BMW): 1992
 Рік заснування 1991 (попередник "Comité des Constructeurs du Marché Commun")

Див. також 
 Міжнародна асоціація виробників автомобілів (OICA)

Примітки

Посилання 
 Офіційна сторінка  

Автомобільна промисловість